Папа се може односити на:

 Папа, врховни поглавар Католичке цркве
 Папа (град), град у Мађарској
 ФК Папа, фудбалски клуб из Папе, Мађарска

Види још 
 Отац